Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2010 состоялся в городе Ыйсон (Южная Корея) с 16 по 23 ноября 2010 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Австралии.

В женском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Японии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2011. Квалификацию получали две лучшие мужские и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Китая и Республики Корея, а также женские сборные Республики Корея и Китая.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Австралии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала вновь выиграл Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Республики Корея и Японии, каждая победила на групповом этапе в одном матче между ними; Корея выиграла две игры полуфинала и прошла в финал.

(в полуфинале Южной Кореи и Японии в скобках показан результат первой игры полуфинала)

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Новой Зеландии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала победил Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Южной Кореи и Японии; Южная Корея, выигравшая на групповом этапе оба матча, выиграла первую же игру полуфинала, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2010
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 2010 году